Janusz Galewicz – reżyser i scenarzysta
 Martyna Galewicz – biegaczka
 Włodzimierz Galewicz – filozof